

Persone
Alberto Cavallari – giornalista e scrittore italiano
Aristide Cavallari – cardinale italiano
Domenico Cavallari – giurista, accademico e presbitero italiano
Francesco Saverio Cavallari – architetto, pittore, archeologo e professore italiano
Giulia Cavallari Cantalamessa – insegnante e saggista italiana
Kristin Cavallari – attrice e personaggio televisivo statunitense
Laurdes Cavallari – giocatore di biliardo italiano
Mario Cavallari – avvocato, politico e antifascista italiano
Massimiliano Cavallari – attore, comico, personaggio televisivo, e cabarettista italiano
Rina Cavallari – mezzosoprano italiano
Roberto Cavallari – ex cestista italiano
Simona Cavallari – attrice italiana
Vincenzo Cavallari – avvocato e politico italiano

Altro
Cavallari – frazione del comune di Pizzoli, in provincia dell'Aquila
Classe Cavallari – unità navali della Guardia costiera italiana